Powiat samborski (Galicja) – jednostka administracyjna Galicji
 Powiat samborski (II Rzeczpospolita) – jednostka administracyjna II RP, w składzie woj. lwowskiego
 Rejon samborski – jednostka administracyjna Ukrainy, w składzie obwodu lwowskiego

Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Samborski – polski rolnik i polityk
 Bogusław Samborski – polski aktor
 Tomasz Samborski – polski prezenter telewizyjny, dziennikarz muzyczny
 Wołodymyr Samborski – ukraiński piłkarz